Pleijel ist der Familienname folgender Personen:

 Agneta Pleijel (* 1940), schwedische Schriftstellerin, Dramatikerin und Journalistin
 Åke Pleijel (1913–1989), schwedischer Mathematiker

 Fredrik Pleijel (* 1955), schwedischer Zoologe
 Gunnar Pleijel (1905–1963), schwedischer Architekt 
 Henning Pleijel (1873–1962), schwedischer Physiker
 Hilding Pleijel (1893–1988), schwedischer lutherischer Theologe  
 Lina Pleijel (* 1970), schwedische Schauspielerin
 Sonja Pleijel (* 1942), schwedische Regisseurin und Produzentin   
 Sonja Berg Pleijel (1909–1996), schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin